Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2008 in Dresden. An der Olympiade nahmen 146 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung. Weitere Wertungskriterien waren vorgesehen, mussten jedoch nicht herangezogen werden. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Armenien

2. Israel

3. USA

4. Ukraine

5. Russland

6. Aserbaidschan

7. China

8. Ungarn

9. Vietnam

10. Spanien

11. Georgien

12. Niederlande

13. Deutschland

14. Bulgarien

15. England

16. Indien

17. Slowenien

18. Weißrussland

19. Rumänien

20. Serbien

21. Norwegen

22. Frankreich

23. Kuba

24. Griechenland

25. Schweden

26. Montenegro

27. Kroatien

28. Kanada

29. Polen

30. Bosnien und Herzegowina

31. Slowakei

32. Finnland

33. Estland

34. Litauen

35. Deutschland C

36. Türkei

37. Kasachstan

38. Tschechien

39. Dänemark

40. Iran

41. Italien

42. Deutschland B

43. Moldawien 

In Runde 1 gewann Moldawien kampflos 4:0 gegen die auch im weiteren Verlauf nicht angereisten Marokkaner. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 enthalten.

44. Lettland 

Lettland gewann in Runde 3 kampflos gegen Uganda. Das Ergebnis ist in den Mannschaftsbilanzen und in den Einzelbilanzen aller Spieler ausser Lanka enthalten.

45. Österreich

46. Philippinen

47. Bangladesch

48. Paraguay

49. Kolumbien

50. Usbekistan

51. Schweiz

52. Indonesien

53. Schottland

54. Brasilien

55. Portugal

56. Ägypten

57. Australien

58. Südafrika

59. Mazedonien

60. Irland

61. Färöer

62. Singapur 

Der Ersatzspieler Chan Peng Kong wurde nicht eingesetzt.

63. Vereinigte Arabische Emirate

64. Island

65. Pakistan

66. Katar 

Der Ersatzspieler Abdulla al-Muftah kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

67. Venezuela

68. Costa Rica

69. Argentinien

70. Belgien

71. Tadschikistan

72. Ecuador 

Der Ersatzspieler Miguel Medina wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

73. Mongolei

74. Mexiko

75. Luxemburg 

In der 8. Runde gewann Luxemburg kampflos 4:0 gegen Malawi. Kampflose Siege sind in der Mannschaftsbilanz sowie den Einzelbilanzen außer bei Brittner eingerechnet.

76. Jordanien

77. Japan

78. El Salvador

79. ICSC

80. Jamaika

81. Wales

82. Kirgisistan 

Der als Ersatzspieler aufgebotene Großmeister Leonid Jurtajew wurde nicht eingesetzt.

83. Turkmenistan 

Die turkmenische Mannschaft reiste vor der letzten Runde ab und wurde zu dieser nicht mehr angesetzt. Die Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen. Ersatzspieler Shorat Muratkuliev wurde, wie bereits 1992, nicht eingesetzt.

84. Syrien

85. Irak

86. Bolivien

87. Guatemala

88. IPCA

89. Algerien

90. Dominikanische Republik

91. IBCA

92. Albanien

93. Panama

94. Sri Lanka

95. Puerto Rico

96. Malaysia

97. Neuseeland

98. Angola

99. Libanon

100. Thailand

101. Palästina

102. Nigeria 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 10 Wettkämpfen.

103. Botswana

104. Monaco

105. Tunesien

106. Jemen

107. Afghanistan

108. Nepal 

Die Mannschaft nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 10 Wettkämpfen.

109. Südkorea

110. Andorra

111. Libyen

112. Niederländische Antillen

113. Malta

114. Uruguay

115. Jersey

116. Nicaragua

117. Sambia 

Es waren nur zwei sambische Spieler anwesend, während in jeder Runde zwei Partien kampflos abgegeben wurden. Für die kampflos verlorenen Partien wurden namentlich die Spieler Andrew Kayonde (Brett 2) und Kelvin Chumfwa (Brett 4) aufgestellt. Zudem reisten die beiden Spieler verspätet an und nahmen das Turnier erst zur zweiten Runde auf.

118. Barbados

119. Mosambik

120. Uganda 

Für die Mannschaft Ugandas waren zunächst nur zwei Spieler anwesend. Erst in den beiden letzten Runden trat mit Kantinti ein dritter hinzu. Somit gab Uganda eine große Zahl von Partien kampflos ab, darunter das Match der dritten Runde gegen Lettland komplett. Die Spieler Harold Wanyama (Brett 1) und Bob Bibasa (Brett 4) waren nicht anwesend. Aus den vorstehenden Einzelbilanzen sind wegen der unterschiedlichen Konstellation für die einzelnen Spieler alle kampflos "verlorenen" Partien heraus gerechnet.

121. San Marino

122. Zypern

123. Namibia

124. Äthiopien

125. Trinidad und Tobago

126. Guernsey

127. Britische Jungferninseln

128. Honduras

129. Mauritius

130. Suriname

131. Kenia

132. Hongkong

133. Papua-Neuguinea 

In allen Bilanzen ist ein kampfloser 4:0-Sieg in der letzten Runde gegen Ruanda eingerechnet.

134. Macau

135. Aruba

136. Taiwan

137. Bermuda

138. Malawi 

Eine kampflose 0:4-Niederlage gegen Luxemburg ist bei den Spielern außer Chimthere in der Bilanz enthalten. Außerdem gab Malawi in der Schlussrunde drei Partien kampflos ab, diese sind den Spielern an Brett 2 bis 4 zugerechnet.

139. Liechtenstein

140. Ghana 

In der Bilanz von Hasford, der verspätet eintraf, sind vier kampflose Niederlagen enthalten. In der ersten Runde wurde eine kampflose Niederlage dem Ersatzspieler Kofi Leonard angeschrieben, der ansonsten nicht zum Einsatz kam.

141. Amerikanische Jungferninseln 

Die Mannschaft gewann in der letzten Runde kampflos mit 4:0 gegen Gabun.

142. Gabun 

Die Mannschaft Gabuns bestand nur aus drei Spielern. Die Partie am letzten Brett wurde jeweils kampflos abgegeben. Zur letzten Runde traten die Spieler aus Gabun nicht mehr an.

143. Fidschi

144. Seychellen

145. Madagaskar 

Madagaskar reiste vor der letzten Runde ab und erhielt dafür ein Freilos mit einem Mannschafts- und zwei Brettpunkten. Ein Zuordnung zu Einzelspielern erfolgte nicht. Die Mannschaft absolvierte ihre Spiele zu dritt und gab jeweils die Partie an Brett 2 kampflos verloren, wobei namentlich der Spieler Doany Patrick Randrianasolo aufgestellt wurde.

146. Ruanda	 

Die Mannschaft Ruandas bestand nur aus drei Spielern. An Brett 2 wurde jeweils Alex Ruzigura aufgestellt und die Partie kampflos verloren gegeben. In der letzten Runde trat die Mannschaft nicht an. Hierfür ist bei allen Spielern eine kampflose Niederlage eingerechnet.

Quellen 
 Schacholympiade 2008 bei olimpbase.org
 Schacholympiade 2008 bei chess-results.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2008
Schach 2008
Schach (Deutschland)
Sport (Dresden)